Hannover 96 (celým názvem: Hannoverscher Sportverein von 1896 e.V.) je německý sportovní klub, který sídlí ve městě Hannover v Dolním Sasku. Založen byl 12. dubna 1896 pod názvem Hannoverscher FC 1896. Svůj současný název nese od roku 1913. Od sezóny 2019/20 působí ve 2. Bundeslize, druhé nejvyšší německé fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na stadionu AWD-Arena s kapacitou 49 200 diváků.

Hannover nikdy nebyl klubem, který by zásadně ovlivňoval historii německého fotbalu, ale i tak patří mezi tradiční. Když se v roce 1963 formovala oficiální Bundesliga, mezi 16 vybraných nepatřil. Taky moderní historie je jako na houpačce: první liga, sestup, postup a zase dál.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl lehké atletiky, gymnastiky, tenisu, stolního tenisu, kulečníku, triatlonu a florbalu.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1896 – Hannoverscher FC 1896 (Hannoverscher Fußball-Club von 1896)
 1913 – fúze s Ballverein 1898 Hannovera ⇒ Hannoverscher SV 1896 (Hannoverscher Sportverein von 1896)

Získané trofeje 

 Fußballmeisterschaft / Bundesliga ( 2× )
 1937/38, 1953/54
 DFB-Pokal ( 1× )
 1991/92
 Gauliga Niedersachsen ( 3× )
 1934/35, 1937/38, 1940/41
 Fußball-Oberliga Nord ( 1× )
 1953/54
 Niedersachsenpokal ( 3× )
 1981/82‡, 1996/97, 1997/98 (‡ = ročník vyhrál rezervní tým)

Čeští hráči v klubu 
  František Rajtoral 
  Jan Šimák 
  Jiří Štajner

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1933–1939: Gauliga Niedersachsen
 1939–1942: Gauliga Niedersachsen-Süd
 1942–1944: Gauliga Südhannover-Braunschweig
 1947–1948: Fußball-Oberliga Nord
 1948–1949: Landesliga Niedersachsen-Hannover
 1949–1963: Fußball-Oberliga Nord
 1963–1964: Fußball-Regionalliga Nord
 1964–1974: Fußball-Bundesliga
 1974–1975: 2. Fußball-Bundesliga Nord
 1975–1976: Fußball-Bundesliga
 1976–1981: 2. Fußball-Bundesliga Nord
 1981–1985: 2. Fußball-Bundesliga
 1985–1986: Fußball-Bundesliga
 1986–1987: 2. Fußball-Bundesliga
 1987–1989: Fußball-Bundesliga
 1989–1991: 2. Fußball-Bundesliga
 1991–1992: 2. Fußball-Bundesliga Nord
 1992–1996: 2. Fußball-Bundesliga
 1996–1998: Fußball-Regionalliga Nord
 1998–2002: 2. Fußball-Bundesliga
 2002–2016: Fußball-Bundesliga
 2016–2017: 2. Fußball-Bundesliga
 2017–2019: Fußball-Bundesliga
 2019– : 2. Fußball-Bundesliga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 1939/40: Hannover (vítěz sk. Süd) ve finále prohrál s VfL Osnabrück (vítěz sk. Nord) celkovým poměrem 4:5 (1. zápas – 2:3, 2. zápas – 2:2).
 1940/41: Hannover (vítěz sk. Süd) ve finále vyhrál nad VfL Osnabrück (vítěz sk. Nord) celkovým poměrem 4:2 (1. zápas – 1:1, 2. zápas – 3:1).

Účast v evropských pohárech

Hannover 96 II 

Hannover 96 II, dříve znám také pod názvem Hannover 96 Amateure, je rezervním týmem Hannoveru. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 2012/13, kdy se v Regionallize (4. nejvyšší soutěž) umístil na 4. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1991–1994: Verbandsliga Niedersachsen
 1994–1997: Fußball-Oberliga Nord Niedersachsen/Bremen
 1997–2000: Verbandsliga Niedersachsen West
 2000–2001: Fußball-Oberliga Nord Niedersachsen/Bremen
 2001–2003: Verbandsliga Niedersachsen West
 2003–2004: Fußball-Oberliga Nord Niedersachsen/Bremen
 2004–2008: Fußball-Oberliga Nord
 2008– : Fußball-Regionalliga Nord

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
   
 AWD Arena  

 
Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Dolním Sasku
Fotbalové kluby založené v roce 1896
Sport v Hannoveru